Union Municipale Sports Pontault-Combault Handball Club (UMS Pontault-Combault HB) är en handbollsklubb från Pontault-Combault, strax öster om Paris, i Frankrike, grundad 1968. Klubben åkte ur högsta serien efter säsongen 2007/2008 och spelar 2011 i den näst högsta serien.

Se även 
 LNH Division 1

Externa länkar 
  

Handbollsklubbar i Frankrike
Sportklubbar bildade 1968